The Music Man ist der Name

 eines Broadway-Musicals aus dem Jahr 1957 von Meredith Willson, siehe The Music Man (Musical)
 einer gleichnamigen Verfilmung des Musicals aus dem Jahr 1962 von Morton DaCosta, siehe Music Man (Film)
 und einer Fernsehadaption aus dem Jahre 2003, siehe The Music Man (2003)
 eines Gitarrenherstellers, siehe Music Man